George Bryant (1878-1938), Amerikaans boogschutter, won tweemaal goud op de Olympische Spelen van 1904;
Phil Bryant (1954), Amerikaans politicus, tussen 2012 en 2020 gouverneur van de Amerikaanse staat Mississippi.